Вильянуэва-дель-Росарио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Антекера. Занимает площадь 45 км². Население — 3698 человек (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Villanuevadelrosario.org

Муниципалитеты Малаги